Ю́рий Григо́рьев:
 
 Григорьев, Юрий Алексеевич (1937—2018) — советский и российский артист в жанре звукоимитации и пародии.
 Григорьев, Юрий Валентинович (род. 1932) — советский кинорежиссёр и сценарист, актёр.
 
 Григорьев, Юрий Герасимович (род. 1955) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 Григорьев, Юрий Григорьевич (1925—2021) — советский и российский радиобиолог.
 Григорьев, Юрий Михайлович (1940—2012) — советский борец классического стиля.
 
 Григорьев, Юрий Пантелеймонович (1932—2019) — советский и российский архитектор.
 Григорьев, Юрий Семёнович (1922—?) — советский футбольный судья.